Западный диалект или мишарский диалект ()  — один из диалектов татарского языка. Является разговорной речью для татар-мишарей, молькеевских и чистопольских кряшен, булгаринских татар, а также для мордвы-каратайцев.

Характеристика 

Западный диалект является более единообразным, сохранил больше древних черт, чем казанский диалект, говоры его соприкасались с небольшим числом других языков (в основном с русским и мордовским).Взаимная близость мишарских говоров объясняется относительно поздним расселением мишарей (начиная с конца XVI века), происходившим в связи с созданием царским правительством так называемых защитных (засечных) линий.

Западный диалект, в отличие от казанского, по мнению ряда исследователей, входит в половецко-кыпчакскую группу языков (В. В. Радлов, А. Н. Самойлович).

При создании современного татарского кириллического алфавита, за основу была взята фонетика татар-мишарей, которая близкая к фонетике старотатарского литературного языка, чем обуславливается присутствие в алфавите несвойственных для среднего диалекта букв и обозначаемых ими звуков Ч (тч) и Җ (дж), а также отсутствие Щ (фрикативный (щелевой) эквивалент Ч), Ў, Қ и Ғ.

Говоры 
Мишарский диалект татарского языка Л. Т. Махмутова делит на две группы говоров: «цокающую» и «чокающую». В то же время Г. Х. Ахатов в своей классификации подразделяет мишарский диалект на три группы говоров, добавляя к «цокающей» и «чокающей» — «смешанную» группу говоров. Лингвистически говоры близки друг к другу, однако не идентичны: каждой из этих групп присущи некоторые специфические особенности в области фонетики, грамматики и лексики.

К «чокающей» группе мишарских говоров относятся:

 темниковский говор (западные районы Мордовии и Пензенской области, Тамбовская область)
 лямбирский говор (восточная часть Мордовии)
 кузнецкий говор (Пензенская область)
 хвалынский говор (юг Ульяновской области)
 шарлыкский говор (Оренбургская область)
 волгоградский (Волгоградская и Астраханская области, Ставропольский край, Адыгея)
 говор молькеевских кряшен (Кайбицкий район Татарстана)
 говор мордвы-каратайцев (Камско-Устьинский район, с. Ташкирмень Лаишевского района Татарстана)
 чистопольский говор (смешанный) (районы Закамья Татарстана и Самарской области)
 говор чистопольских кряшен (районы Закамья Татарстана)
 стерлитамакский (центральные и западные районы Башкортостана, Бавлинский район Татарстана)
 карсунский (запад Ульяновской области)
 алтатинский (Саратовская область
 азеевский (с. Азеево Рязанской области)

«Цокающую» группу мишарских говоров составляют:
 сергачский говор (Нижегородская область)
 дрожжановский говор (Татарстан, Чувашия, северо-запад Ульяновской области)
 мелекесский говор (северные районы Ульяновской области).
 байкибашевский (Бирский, Караидельский, Мишкинский районы Башкортостана)
 куршинский (с. Татарщино Тамбовской области)
 чистопольский говор (смешанный) (районы Закамья Татарстана и Самарской области)

Однако, по мнению профессора Г. Х. Ахатова, кузнецкий говор и хвалынский говор относятся вовсе не к «чокающей» группе говоров, а к «смешанной».
По данным ученого, «смешанная» группа говоров характеризуется почти параллельным употреблением Ч (тч) с ярко выраженным взрывным элементом и Ц, например: пытчак/пыцак (пычак — «нож»). Поэтому Г. Х. Ахатов выделил два этих говора в отдельную группу говоров мишарского диалекта и назвал «смешанной».

Фонетические процессы 
Ведущие фонетические процессы подавляющего большинства говоров мишарского диалекта, отличающие его как от среднего диалекта, так и от литературного языка, следующие:

 употребление неогубленного а во всех позициях: бала, алма;
 наличие в некоторых говорах различных вариантов дифтонгоидов уо—уo, үe—үe (в первом слоге слова), ıo—ıo, eө—өe: дүeрт -дүрт;
 для ряда говоров характерно ослабление губной артикуляции: ул-ол-иол-ил; возможен переход [у] в [о] после й;
 монофтонгизация дифтонгов в определённых позициях: ү—өү;
 употребление заднеязычных литературных К, Г, Х (вместо увулярных Қ, Ғ, χ среднего диалекта);
 отпадение начального Г, произошедшего из надгортанникового ع (ʿайн) в арабских словах: алим — галим, әдәт — гадәт;
 закономерное литературное й-окание в начале слов: йер-җир (ср. диал.), юл-җул (ср. диал.);
 группе говоров присуще использование ч (тч): чәч (ср. диал щәщ «волосы»); присутствует группа с использованием ц вместо ч (тч).
 в мишарских говорах звуки Ч и Җ — аффрикаты (против щелевых в среднем диалекте).

Особенности морфологии 
Основная особенность мишарского диалекта заключается в сохранении древних форм, присущих современным кипчакским языкам, а также старотатарскому литературному языку (например, формы повелительного наклонения на -гын, желательного наклонения на -гай, прошедшего-настоящего времени на -ып, причастия на -дач и др.).

В области грамматики мишарский диалект также достаточно однообразен, подавляющее большинство его особенностей характерно для всех или почти всех его говоров и относится, главным образом, к системе глагола:

 образование наречий времени с помощью характерных слов ката и озын: төн ката — (литер.) төн буе («всю ночь»), көн озын — көн буе («весь день»);
 выражение желания, хотения посредством особой конструкции, состоящей из архаичного имени действия на -гы/-ге + килә (баргым килә — «мне хочется пойти») или имени действия на -ма/мә + килә (барма киләм — «я собираюсь пойти»), реже инфинитив на -ырга/-ергә + килә (барырга киләм — «я хочу, собираюсь пойти»). Первое сочетание соответствует литературному -асы/-әсе + килә (барасым килә), вторые — литературному -макчы/мәкче булу (бармакчы булам). В ряде говоров конструкция типа -гы килә употребляется в обоих значениях;
 сохранение более древней формы глаголов 3-го лица единственного числа настоящего времени изъявительного наклонения на -дыр — ул киләдер (литер.) ул килә («он идёт»);
 выражение многократности действия посредством аффикса -гала/гәлә, -ыштыр/-ештер: ашкала — ашаштыргала («ешь понемногу» или «ешь время от времени»).

Следует отметить также частое и постоянное употребление уменьшительного аффикса -ук/-үк при сокращённых именах собственных: Халук — Халифә, Хайрук — Хайрулла.

Кроме того, в некоторых говорах в 1-м и 2-м лице единственного и множественного числа прошедшее-настоящее время изъявительного наклонения образуется на основе деепричастия на - ып/-еп: барыпмын — (литер.) барганмын (я (кажется) ходил). В части говоров сохранились древние формы 2-го лица единственного числа повелительного наклонения на -гын/-ген (баргын — (литер.) бар) и причастия на -дач, но только в определённых сочетаниях: килен булдачы (являющаяся невесткой), кода булдач (являющийся сватом).Числительные 80 и 90 звучат преимущественно как сигезән и тугызан''.

Лексика 
Мишарская лексика, в отличие от казанского диалекта, характеризуется наличием значительного пласта древних кыпчакских и огузских слов, немногочисленных мордовских заимствований и довольно большим количеством заимствований из русского языка, причём с сохранением древнего фонетического облика русских заимствований.
В мишарском диалекте встречаются отсутствующие в литературном арабские и особенно персидские слова.

См. также 
 Татарский язык
 Средний диалект татарского языка

Литература 
 Ахатов Г. Х. Мишарский диалект татарского языка (учебное пособие для студентов высших учебных заведений). Уфа: Башк. ун-т, 1980.
 Ахатов Г. Х. Татарская диалектология (учебник для студентов высших учебных заведений), Казань, 1984.
 Махмутова Л. Т. Опыт исследования тюркских диалектов: мишарский диалект татарского языка. — М.: Наука, 1978.
 Мишарский диалект татарского языка: Очерки по синтаксису и семантике / Е. А. Лютикова, К. И. Казенин, В. Д. Соловьев, С. Г. Татевосов (ред.). — Казань: Магариф, 2007.
 Элементы татарского языка в типологическом освещении. Мишарский диалект / С. Г. Татевосов, Е. А. Лютикова, А. А. Бонч-Осмоловская и др. — М.: Буки Веди, 2017.

Примечания 

Татарский язык
Диалекты
Тюркские языки